«Ночной поезд» ():
 Ночной поезд (фильм, 1998) — британский триллер 1998 года, режиссёр Джон Линч.
 Ночной поезд (фильм, 1999) — американский фильм 1999 года, режиссёр Лез Бернштайн.
 Ночной поезд (фильм, 2007) — китайский фильм 2007 года.
 Ночной поезд (фильм, 2009) — американский триллер 2009 года с Дэнни Гловером и Лили Собески в главных ролях.
 Ночной поезд (фильм, 2010) — американский фильм 2010 года с Сигурни Уивер в главной роли.